Филипиката е гневна изобличителна реч.

„Филипика“ e заглавието на цикъл обвинителни ораторски речи, които Демостен произнася срещу македонския цар Филип II между 350 и 340 г. пр.н.е.

Впоследствие, по модела на речите на Демостен, Цицерон изгражда и своите обвинителни речи към Марк Антоний, като думата „филипика“ придобива смисъла както на отделна гневна изобличителна реч, така и обозначава целия ораторски жанр с полемично изобличително съдържание.

Бележки 

Цицерон
Литературни жанрове
Филип II Македонски